Germán González puede referirse a:

 Germán González «Basílico» (1952), entrenador colombiano de fútbol.
 Germán González Blanco «Burrito» (1947), futbolista colombiano, profesional entre 1967 y 1980.
 Germán González Caraballo (1962), beisbolista venezolano, jugador de las Grandes Ligas.
 Germán Taibo González (1889-1919), pintor español.
 Germán González Navarro (1954), jugador de baloncesto español.
 Germán González Sánchez (1986), colaborador de televisión español.